En droit de la mer, l'équidistance est une méthode utilisée pour définir une délimitation maritime.
 En cartographie, la distance verticale séparant deux courbes de niveau s'appelle l'équidistance.
 En géométrie, caractère de ce qui est équidistant.

Droit de la mer